Denis peut faire référence à :

Anthroponyme 

 Denis, un prénom masculin ;
 Denis, un patronyme français ;
 Denis, nom d’une famille de facteurs de clavecins ;
 , plusieurs saints du christianisme.

Arts

Littérature 

 Denis , nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883

Chanson 

 Denis, chanson du groupe Blondie sortie en 1978 qui est une reprise de Denise de Randy And The Rainbow de 1963.

Téléfilm 

 Denis, téléfilm réalisé par Catherine Corsini diffusé en 1998.

Cinéma 

 Denis, film réalisé par Matthieu Boivineau sorti en 2009 ;
 Denis, film réalisé par Lionel Bailliu sorti en 2013.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme français